Suros peut désigner : 
Une personnalité Éduen, voir Suros (Éduen)
Une enflure du canon ou de la jambe d'un cheval, voir Suros (blessure)